Saint Andrew o Saint Andrews puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Barbados 
 Parroquia de Saint Andrew;

en Granada 
 Parroquia de Saint Andrew;

en Estados Unidos 
 St. Andrews, Carolina del Sur;

en Reino Unido 
 Saint Andrews, Escocia;

Instituciones 
 Saint Andrew's Scots School, Argentina;
 St. Andrew's School (Delaware), Estados Unidos;
 Universidad de Saint Andrews, Reino Unido;
 St. Andrew's Stadium, Reino Unido;